Il doppio del torneo di tennis Romanian Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Simon Youl che hanno battuto in finale Jordi Arrese e José Antonio Pepe Conde 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Federico Mordegan /  Menno Oosting (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)

 Neil Broad /  Greg Van Emburgh (primo turno)
 Jon Ireland /  Jack Waite (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Romanian Open 1994
ATP Tour 1994